Fast, Light Toolkit — кросс-платформенная библиотека инструментов с открытым исходным кодом (лицензия LGPL) для построения графического интерфейса пользователя (GUI). FLTK произносится как «фултик».

Изначально разрабатывалась Биллом Спицтаком (Bill Spiztak). FLTK создавалась для поддержки 3D графики и поэтому имеет встроенный интерфейс к OpenGL, но хорошо подходит и для программирования обычных интерфейсов пользователя.

Библиотека использует свои собственные независимые системы виджетов, графики и событий, что позволяет писать программы одинаково выглядящие и работающие на разных операционных системах. В отличие от других подобных библиотек (Qt, GTK, wxWidgets) FLTK ограничивается только графической функциональностью. Поэтому она имеет малый размер и обычно компонуется статически (это исключение из лицензии GNU Lesser General Public License, разрешенное разработчиками). FLTK не использует сложных макросов, препроцессоров и продвинутых возможностей языка C++ (шаблоны, исключения, пространства имен). Вкупе с малым размером кода, это облегчает использование библиотеки не очень искушенными пользователями.

Однако эти достоинства порождают недостатки библиотеки, такие как меньшее число виджетов, несколько упрощенная графика и невозможность сборки приложения, выглядящего естественно под конкретной операционной системой.

Название 
Изначально назывался FL (Forms Library). При переходе в open source выяснилось, что поиск по названию FL практически невозможен — аббревиатура FL также означает штат Флорида. Поэтому пакет был переименован в FLTK (FL Toolkit), позднее ему был придуман бэкроним Fast, Light Toolkit.

История 
FLTK начал разрабатываться как замена библиотеке XForms, а позднее был портирован на Mac OS и Windows. FLTK появился раньше, чем другие популярные библиотеки для создания GUI, но был практически неизвестен до 1998 года.

Особенности 
FLTK представляет собой библиотеку виджетов и работает на ОС UNIX/Linux X11, Microsoft Windows и MacOS X. Малый объём библиотеки делает её подходящей для использования во встраиваемых системах.

Для встраиваемых систем на основе embedded Linux возможны следующие варианты:

FLTK + nxlib + nano-X (довольно стабильно работает, но есть проблемы с кириллицей)

FLNX — порт FLTK 1.0.7 на nano-X (работает только с версией 0.92)

DirectFB FLTK — порт FLTK на DirectFB + собственно сам DirectFB (данная сборка нестабильная, шрифты необходимо инсталлировать как для X11 и указать путь в конфиге)

Пример 
Следующий пример для FLTK 1.x создаёт окно с кнопкой «Нажми», и по нажатию заменяет её текст:
#include <FL/Fl.H>
#include <FL/Fl_Window.H>
#include <FL/Fl_Button.H>
 
void
button_callback(Fl_Widget* o, void*)
{
	Fl_Button* button = (Fl_Button*) o;
	button->label("Уиииии!");
	button->redraw();
}
 
int
main()
{
	/**
	 * Инициализировать окно шириной 300px,
	 * высотой 200px и названием "Тест".
	 */
	Fl_Window window(300, 200, "Тест.");

	/**
	 * В блоке между методами begin() и end() объявляем кнопку,
	 * левый верхний край которой расположен в (10; 150),
	 * шириною 100px и высотою 30px.
	 */
	window.begin();
		Fl_Button button(10, 150, 100, 30, "Нажми");
	window.end();

	/* Привязать callback-функцию к кнопке. */
	button.callback(button_callback);

	/* Показать окно. */
	window.show();
	return Fl::run();
}
Сборка осуществляется вводом следующей команды в терминале:g++ test.cpp -o test -lfltk

Использование 

 EDE
 FLWM
 PYWM
 Dillo
 GNU Octave

См. также 
 Qt
 GTK
 wxWidgets
 FOX toolkit

Примечания

Литература

Ссылки 
 

Свободные библиотеки программ
Библиотеки C++
Статьи с примерами кода Си
Библиотеки виджетов
Библиотеки на основе X